

Сапацький сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Сапацький сільський округ — адміністративна одиниця, Аральський район, Кизилординська область